Slutspelet i Uefa Women's Champions League 2016/2017 äger rum från den 5 oktober 2016 till den 1 juni 2017. Omgången avgörs mellan 32 lag som spelar mot varandra i ett cupspelsformat där lagen paras ihop två och två i en match där vinnaren går vidare till nästa omgång medan förloraren är utslagen ur turneringen.

Slutspelsträd

Sextondelsfinal

Sturm Graz mot Zürich

Zürich avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 9–0.

Breiðablik mot FC Rosengård

FC Rosengård avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 1–0.

Lillestrøm SK mot Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 5–4.

Avaldsnes IL mot Lyon

Lyon avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 10–2.

Eskilstuna United mot Glasgow City

Eskilstuna United avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 3–1.

SFK 2000 mot Rossijanka

Rossijanka avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Chelsea mot Wolfsburg

Wolfsburg avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 4–1.

Twente mot Sparta Prag

Twente avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 5–1.

Apollon Limassol mot Slavia Prag

Slavia Prag avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 4–3.

Athletic Club mot Fortuna Hjørring

Fortuna Hjørring avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 4–3.

Minsk mot Barcelona

Barcelona avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 5–1.

Medyk Konin mot Brescia

Brescia avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 6–6 genom bortamålsregeln.

Manchester City mot Zvezda Perm

Manchester City avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 6–0.

BIIK Kazygurt mot Verona

BIIK Kazygurt avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 4–2.

Hibernian mot Bayern München

Bayern München avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 10–1.

St. Pölten-Spratzern mot Brøndby IF

Brøndby IF avancerade till åttondelsfinal med det ackumulerade slutresultatet 4–2.

Åttondelsfinal

BIIK Kazygurt mot Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 7–1.

Barcelona mot Twente

Barcelona avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 5–1.

Slavia Prag mot FC Rosengård

FC Rosengård avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 6–1.

Manchester City mot Brøndby IF

Manchester City avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Brescia mot Fortuna Hjørring

Fortuna Hjørring avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 3–2.

Lyon mot Zürich

Lyon avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 17–0.

Eskilstuna United mot Wolfsburg

Wolfsburg avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 8–1.

Bayern München mot Rossijanka

Bayern München avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 8–0.

Kvartsfinal

Fortuna Hjørring mot Manchester City

Manchester City avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 2–0.

FC Rosengård mot Barcelona

Barcelona avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 3–0.

Wolfsburg mot Lyon

Lyon avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Bayern München mot Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 4–1.

Semifinal

Barcelona mot Paris Saint-Germain

Manchester City mot Lyon

Final

Anmärkningslista

Se även
Slutspelet i Uefa Europa League 2016/2017
Slutspelet i Uefa Champions League 2016/2017

Källor

Referenser

Slutspel i Uefa Women's Champions League 2016/2017